Монфо́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 105 км на схід від Нанта, 45 км на південний схід від Анже.

Історія 

30 грудня 2016 року Монфор, Бриньє, Конкурсон-сюр-Лейон, Дуе-ла-Фонтен, Форж, Меньє, Сен-Жорж-сюр-Лейон i Ле-Верше-сюр-Лейон було об'єднано в новий муніципалітет Дуе-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Монфор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монфор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара